Astydameja (królowa Jolkos) – postać z mitologii greckiej
 Astydameja (córka Amyntora) – postać z mitologii greckiej
 Astydameja (córka Pelopsa) – postać z mitologii greckiej